Агранат — еврейская фамилия. Была распространена на территории Могилёвской губернии. Известные носители:
 Агранат, Борис Абрамович (род. 1908) — советский учёный в области ультразвуковой технологии.
 Агранат, Григорий Абрамович (1919—2007) — советский и российский экономико-географ, автор трудов о проблемах использования природных ресурсов и освоении Севера.
 Агранат, Шимон (1906—1992) — израильский юрист, Председатель Верховного суда Израиля, лауреат Государственной премии Израиля.
 Агранат, Ахарон Йосеф (1881—1946) — израильский стоматолог. Отец Ш. Аграната.
 Агранат, Дмитрий Львович (род. 1977) — российский социолог, специалист по проблемам социализации и социологии молодежи.
 Агранат, Елена Владимировна (Хаецкая; род. 1963) — российская писательница и переводчик фантастических и исторических произведений.

Другое 
 Завоеватель Агранат — персонаж сказочного цикла А. М. Волкова о Волшебной стране.

Примечания